Niemcy:
 niem. Hessen – zobacz pol. Hesja (ujednoznacznienie)
 Hessen – dzielnica Osterwieck

Osoby:
 Boris Michajłowicz Hessen – rosyjski fizyk
 Johannes Hessen – niemiecki filozof

Inne:
 SMS Hessen